Сезон 2002 года стал для ФК «Спартак» Москва 11-м в чемпионатах России высшего дивизиона.

Команда 
16 августа 2002 года, за два часа до игры с «Аланией», Дмитрий Сычёв подал президенту клуба заявление о расторжении контракта, а 18 августа забрал свои вещи и покинул базу, отправившись на сбор национальной команды в «Бору». В заявлении об уходе, поданном руководству, футболист выразил недовольство относительно неблагоприятной обстановки в команде и невыполнения клубом ряда обязательств по контракту, хотя Червиченко говорил о их «перевыполнении». У Олега Романцева, принявшего этот поступок подопечного близко к сердцу, обострилась мочекаменная болезнь, поэтому 19 августа он был госпитализирован, а 22-го — прооперирован. 21 августа пресс-атташе клуба официально заявил о разрыве контракта со стороны игрока.

Трансферы 
Список игроков пришедших в клуб в ходе сезона 2002:

Список игроков ушедших из клуба в ходе сезона 2002::

Чемпионат России 2002 
Основная статья: Чемпионат России по футболу 2002

Результаты матчей

Итоговая таблица

Статистика

Кубок России 2002/03 
Основная статья: Кубок России по футболу 2002/2003

Результаты матчей

Лига Чемпионов 2002/03 
Основная статья: Лига чемпионов УЕФА 2002/2003

Первый групповой этап

Итоговая таблица

Чемпионат России 2002 (дублирующий составы)

Результаты матчей

Итоговая таблица

Efes Pilsen Cup 2002

Результаты матчей

Кубок Содружества 2002 
Основная статья: Кубок чемпионов Содружества 2002

Групповой этап

Итоговая таблица

Плей-офф

Товарищеские матчи

Основной состав 

 Список товарищеских матчей неполный.

Дублирующий состав

Статистика

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Достижения

Командные

Индивидуальные

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Спартак» Москва

2002
Спартак Москва
Чемпионат России по футболу 2002